Dittersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Dittersdorf (Lößnitz), een plaats in de Duitse gemeente Lößnitz deelstaat Saksen
Detřichov (Duits: Dittersdorf), een plaats in Tsjechië

Personen
Karl Ditters von Dittersdorf, een Oostenrijkse componist